Янурусово — название населённых пунктов:

Россия 
 Янурусово — село в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Янурусово — деревня в Сармановском районе Татарстана.